PCRI est un sigle pouvant faire référence à :
 Pôle commun de recherche en informatique (PCRI), un regroupement de trois laboratoires de recherche en France ;
 Programme-cadre de recherche et d'innovation de l'Union européenne (Horizon Europe).